Tuma steht für:

 Tuma (Geographie), Erdaufschüttungen im Kanton Graubünden, Schweiz
 Tuma (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan, Russland
 Tuma (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir, Russland
 Tuma (Trobriand-Inseln), Insel von Papua-Neuguinea

Tuma oder Tůma ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Tuma (* 1956), österreichischer Briefmarkenkünstler
 Axel Tuma (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Davud Tuma (* 1996), deutscher Fußballspieler
 František Ignác Tůma (1704–1774), tschechischer Komponist
 Hama Tuma (* 1949), äthiopischer Schriftsteller
 Jaroslav Tůma (* 1956), tschechischer Organist
 Josef Tuma (* 1978), deutscher Fußballspieler

 Marie Tůmová (1866–1925), tschechoslowakische Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Peter Tuma (* 1938), deutscher Maler und Grafiker
 Romeu Tuma (1931–2010), brasilianischer Politiker
 Stanislav Tůma (1950–2005), tschechischer Fotograf
 Thomas Tuma (* 1964), deutscher Journalist und Autor
 Vítězslav Tuma (* 1971), tschechischer Fußballspieler
  
  
Siehe auch:
 Thuma
 Tumah, rituelle Unreinheit, siehe Tame (Hebräisch)
 Duma (Begriffsklärung)